

Codici 
 KWA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bucholz Army Air Field/Kwajalein KMR, Kwajalein, Stati Uniti

Altro
 Le lingue kwa sono una famiglia di lingue africane del gruppo niger-kordofaniano